Амфидамант () — имя ряда персонажей греческой мифологии и истории:

  — сын царя Тегеи Алея и Клеобулы, один из аргонавтов (вместе с братом Кефеем).
  — сын царя Египта Бусириса; был убит Гераклом вместе со своим отцом.
 Амфидамант — отец Навсидамы, матери Авгия
  — сын Ликурга и Клеофилы или Евриномы. Был отцом Меланиона и Антимахи, жены Еврисфея.
  — отец Клитонима, которого Патрокл, будучи ребёнком, случайно убил в Опунте во время игры в бабки. Это событие заставило Патрокла вместе с его отцом покинуть родину.
  — царь Халкиды в VIII веке, погибший в Лелантской войне. Его сыновья организовали в память об отце поэтическое состязание, в котором одержал победу Гесиод, специально приехавший на Евбею из Авлиды

Примечания